UT puede referirse a:

Ut, el antiguo nombre de la nota musical do; 
UT, término acuñado por el influencer Miguel Granados, cuyo significado varía dependiendo el contexto en el que es dicho. Generalmente es una ganzada. 
Unidad Tributaria, la unidad de medida de los valores económicos en Venezuela;
Unión Temuco, equipo temuquense de fútbol de Chile; 
Tiempo universal, la zona horaria de referencia; 
Unreal Tournament, un juego de primera persona; 
Unidad de Tiempo, unidad de tiempo equivalentea una hora de una tarea única realizada por un único ente sin interrupciones y con disponibilidad de todos los recursos disponibles centrados en dicha tarea; 
Undertaker, luchador de la WWE; o
Urban Terror juego de tiros.

Siglas